En Pologne, Wicko est le nom :

 de la gmina de Wicko, dans le powiat de Lębork, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Wicko, chef-lieu de cette gmina
 du village de Wicko, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale